Саншајн има више значења:
 Саншајн, хип-хоп/метал група из Србије
 Саншајн (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Саншајн (Нови Мексико), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико